Gueyraud ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Horacio Sanabria Gueyraud (* 1977), paraguayischer Fußballspieler, siehe Daniel Sanabria
 Naomi Gueyraud (* 2000), paraguayanische Handballspielerin